Nazwę HMS Bulwark („przedmurze”, „bastion” lub „nadburcie”) nosiło jak dotąd siedem okrętów Royal Navy

 pierwszy HMS „Bulwark” miał być 74-działowym okrętem liniowym. Zamówiono go w 1778 roku, pięć lat później z okrętu zrezygnowano.
 drugi HMS „Bulwark” był 74-działowym okrętem liniowym zwodowanym w 1807 roku. Początkowo miał nosić nazwę HMS „Scipio”, lecz jeszcze przed wodowaniem przemianowano go na HMS „Bulwark”. Służył do 1826 roku.
 trzeci HMS „Bulwark” miał być 81-działowym okrętem pancernym. Stępkę położono w 1859 roku, lecz budowę wkrótce przerwano, a kadłub zezłomowano w roku 1873.
 czwarty HMS „Bulwark” był 121-działową fregatą HMS „Howe”, zwodowaną w 1860 roku, przemianowaną na „Bulwark” (już jako okręt szkolny) w 1885 roku.
 piąty HMS „Bulwark” był pancernikiem typu Formidable, zwodowanym w 1899 roku, utraconym w wypadku w 1914 roku.
 szósty HMS „Bulwark” był lekkim lotniskowcem typu Centaur, zwodowanym w 1948 roku, oddanym na złom w 1984 roku.
 siódmy HMS Bulwark to okręt desantowy-dok typu Albion, obecnie w służbie (od 2004 roku).

Nazwy brytyjskich okrętów